В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1213 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1213 году

Январь 
 18 января —  — епископ Гурка (1200—1213)

Февраль 
 22 февраля —  — средневековый жизнеописатель святых и литератор.

Апрель 
 12 апреля — Ги де Туар — герцог Бретани, муж герцогини Бретани Констанции, опекун Бретани (1203—1206)	
 18 апреля — Мария де Монпелье — сеньора Монпелье (1204—1213), королева-консорт Арагона (1204—1213), жена Педро II

Май 
 24 мая —  — японский военный командир, гокэнин сёгуната Камакура, первый бэтто Самурай-докоро

Июнь 
 7 июня —  — епископ Базеля (1192—1213)
 14 июня — Джованни деи Конти ди Сеньи — кардинал-племянник Санта-Мария-ин-Космедин (1200—1213), Канцлер Римско-католической церкви (1205—1213) 
 19 июня или 21 июня — Элеонора де Вермандуа — последняя суверенная графиня Вермандуа и графиня Валуа (1182—1213)
 23 июня —  — бегинка, святая римско-католической церкви .

Август 
 26 августа — Канджон — правитель Корё (1211—1213)

Сентябрь 
 12 сентября — Педро II Католик — король Арагона и граф Барселоны (1196—1213), сеньор Монпелье (1204—1213), убит в битве при Мюре
 18 сентября —  — епископ Падуи (1196—1213), юрист
 28 сентября — Гертруда Меранская — королева-консорт Венгрии (1205—1213), жена Андраша II, убита

Октябрь 
 10 октября — Ферри II — герцог Лотарингии (1206—1213)
 14 октября — Джеффри Фиц-Петер, 1-й граф Эссекс — граф Эссекс (1199—1213), юстициарий Англии (1198—1213)

Декабрь 
 12 декабря — Вильгельм — герцог Люнебурга (1202—1213)
 17 декабря — Мата, Жан де — святой римско-католической церкви, сооснователь ордена тринитариев.
 21 декабря —  — епископ Ле-Пюи-ан-Веле (1198—1213)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Амори VI де Монфор — граф Эврё (1182—1195), граф Глостер (1200—1210)	
 Арсений — первый епископ Муромский и Рязанский (1198—1213)
 Ат-Туси, Шараф ад-Дин — среднеазиатский математик и астроном
  — исландский поэт и писатель	
 Довгерд — князь литовский (?—1213). Умер в заточении у немецких рыцарей
  — арабский врач и учёный 
 Конрад Кучерявый — силезский княжич, герой народных легенд
 Кристина Норвежская — королева-консорт Норвегии (1209—1213), жена Филиппа Симонсона	
  — каталонский дворянин и трубадур
 Мухаммед ан-Насир — халиф из династии Альмохадов (1199—1213) 	
 Мхитар Гош — армянский мыслитель, литературный и общественный деятель, богослов и священник.
 Никита Хониат — византийский историк, писатель.
 Отаго II — царь Абхазии (1184—1213) 
  — английский отшельник, казненный королём Джоном за предсказывание, что корона Джона будет передана другому.
 Роже — кардинал-дьякон Santa Maria in Domnica, кардинал-священник Sainte-Anastasie (1202—1213), папский легат
  — императрица-консорт Японии (1172—1180), жена Императора Такакуры	
 Тамара Великая — Царица Грузии (1184—1213)
  — основатель ветви Фицджеральдов из Десмонда, баронов (с 1329 года графов) Десмонда;
  — архиепископ Нидароса (Норвегии) (1188—1205)

См. также 
 Список умерших в 1212 году
 Список умерших в 1214 году

1213